Равне () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1463 жителя (по переписи населения 1991 года — 1587 жителей).

Демография 
В селе Равне, по переписи 2002 года проживали 1142 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,3 лет (39,5 лет у мужчин и 41,0 год у женщин). В селе есть 484 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,02.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Известные уроженцы 
 Неделькович, Драган — славист

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины